Епархия Дапаонга () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Дапаонг, Того. Епархия Дапаонга распространяет свою юрисдикцию на Область Саванн в Того. Епархия Дапаонга входит в митрополию Ломе. Кафедральным собором епархии Дапаонга является церковь Святого Карла Лванги.

История 
1 марта 1960 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Ex quo tempore, которой учредил апостольскую префектуру Дапанго, выделив её из епархии Сокоде.

6 июля 1965 года Римский папа Павел VI издал буллу Quod universo hominum, которой возвёл апостольскую префектуру Дапанго в ранг епархии.

3 декабря 1990 года епархия Дапанго была переименована в епархию Дапаонга.

Ординарии епархии 
 Епископ Barthélemy-Pierre-Joseph-Marie-Henri Hanrion, O.F.M. (29.03.1960 — 18.09.1984);
 Епископ Jacques Tukumbé Nyimbusède Anyilunda (3.12.1990 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ex quo tempore, AAS 52 (1960), стр. 874 
 Булла Quod universo hominum

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Того